Bun puede referirse a:

 Bun, una comuna francesa situada en el departamento Altos Pirineos;
 Alexandru cel Bun, príncipe de Moldavia entre 1400 y 1432;
 Bun, una marca de papas fritas;
 Biunnilio, un elemento químico aún no observado, de número atómico 210, según la denominación sistemática de la IUPAC.